Bickley – area residenziale nel Distretto di Bromley, Inghilterra
 Graham Bickley – attore teatrale e cantante britannico
 4620 Bickley – asteroide della fascia principale
 Villa Gentile Bickley – edificio storico a Genova